Černovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Černovice, città del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Černovice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Černovice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Černovice, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem